Ленингра́дская шко́ла:
В живописи
 Ленинградская пейзажная школа
В лингвистике
 Ленинградская грамматическая школа
 Ленинградская фонологическая школа
В философии
 Ленинградская онтологическая школа